Sławkowo peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Sławkowo, village du powiat de Maków
 Sławkowo, village du powiat de Mława

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sławkowo, village du powiat de Działdowo
 Sławkowo, village du powiat de Kętrzyn

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sławkowo, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Sławkowo, village